Fakes é uma banda de Rock, criada em 2003 por Fred Bruck e John Lix. Amigos desde de criança, os dois sempre iam juntos para shows em Los Angeles, e assim começaram a união por música, foi quando em 2003 resolveram montar uma banda, mas só um ano depois foi que a banda entrou nos padrões do mundo da música.

Formação 
Integrantes atuais:
 Fred Bruck (Baixo, Vocal)
 John Lix (Guitarra, Vocal)
 Brad Hugges (Guitarra)
 Hous Albert (Bateria)

Ex-integrantes 
 Carl Wishken (Guitarra)
 Jason Robert (Bateria)

Bandas de rock
Bandas da Califórnia